José García
 José García Lorenzana (1900–?) spanyol középtávfutó, olimpikon
 José García (1926) uruguayi válogatott labdarúgó
 José García Quesada (1931) chilei válogatott labdarúgó, olimpikon
 José García Carrión (1937) spanyol nemzetközi labdarúgó-játékvezető
 José García Gaspar (1946) mexikói maratonfutó, olimpikon
 José García-Aranda (1956) spanyol nemzetközi labdarúgó-játékvezető
 José García (1960) ecuadori súlyemelő, olimpikon
 José García (1968) venezuelai ökölvívó, olimpikon

José Garcia
 José Garcia (1964) portugál kajakos, olimpikon
 José Garcia (1966) spanyol-francia színész

hasonló nevűek
 José Luis García (19??) guatemalai birkózó, olimpikon
 José Miguel García (1952) olimpiai ezüstérmes spanyol gyeplabdázó
 José de Jesús García (1968) mexikói ökölvívó, olimpikon
 José Amado García (1977) guatemalai maratonfutó, olimpikon
 Mario José García (1983) spanyol vízilabdázó, olimpikon